O Rio Ave ganhou a zona norte, O Elvas ganhou a zona centro e o Farense ganhou a zona sul.

II Divisão Norte

II Divisão Centro

II Divisão Sul 

Futebol de 1985 em Portugal
Futebol de 1986 em Portugal